Селище міського типу:
 Завалля — Кіровоградська область, Гайворонський район
Села:
 Завалля — Івано-Франківська область,  Коломийський район
 Завалля — Рівненська область, Дубенський район
 Завалля — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Завалля — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Завалля — колишнє село в Монастирищенському районі Черкаської області, нині частина міста Монастирище Уманського району Черкаської області